Halna kan syfta på:

 Halna socken – socken i Västergötland
 Halna landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Halna församling – en tidigare församling i Skara stift –2002
 Halna kyrka – en kyrkobyggnad i Töreboda församling
 Halna – kyrkbyn i Halna socken
 Halna distrikt – ett distrikt i Töreboda kommun och Västra Götalands län 2016–